Кистень:
 Кисте́нь — историческое холодное оружие ударно-раздробляющего действия.
 Ки́стень — фамилия. Известные носители:
 Кистень, Александр Анатольевич — советский и белорусский футболист.
 Кистень, Екатерина Владимировна — украинская актриса театра и кино.
 Кистень, Константин Петрович — Герой Российской Федерации.